Хаплогрупа E (mtДНК), људска митохондријска ДНК хаплогрупа
 Хаплогрупа E-M96, људска Y-хромозомска хаплогрупа